George Buchanan henviser til blandt andre:

 George Buchanan (humanist) (1506-1582) – skotsk humanist
 George Buchanan (læge) (1831-1895) – britisk læge
 George Buchanan (diplomat) (1854-1924) – britisk diplomat
 George Buchanan (politiker) (1890-1955) – skotsk politiker